Seide steht für:

 Seide, feine Textilfaser, welche von Seidenraupen produziert wird
 Seide (Film), Filmdrama von François Girard (2007)
 Seide (Gattung), Pflanzengattung aus der Familie der Windengewächse
 Seide (Roman), Roman von Alessandro Baricco (1996)
 ein von Muscheln produziertes Sekret (Muschelseide), siehe Byssus
 die verschiedenen Arten der Spinnenfäden (Spinnenseide), siehe Spinnennetz

Familienname:
 Adam Seide (1929–2004), deutscher Schriftsteller
 Stuart Seide (* 1946), Theaterregisseur
 Sabine Seide (* 1983), deutsche Sängerin

Siehe auch:
 Seidensekretion, Aufbau und Sekretion von Seide und seidenähnlicher Substanzen durch Tiere
 Seite